Валерий Анатольевич Бокатов (10 апреля 1946, Одесса, Украинская ССР, СССР — 1990, Одесса) — советский футболист. Нападающий. Мастер спорта СССР (1969 г.).

Карьера 
Воспитанник ФШ «Спартак» Одесса. За свою карьеру выступал в советских командах «Черноморец» (Одесса), «Спартак» (Москва), «Металлист» (Харьков). По завершении карьеры игрока тренировал в ДЮСШ СКА Одесса.

Примечания

Ссылки 
 Статистика игр в еврокубках
 
 Профиль на сайте spartakmoskva.ru 
 Профиль на сайте fanat1k.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Металлист»
Мастера спорта СССР